Vivian Nina Kreutzberger Muchnick (Santiago de Chile, 28 de agosto de 1965), mais conhecida como La Vivi, é uma destacada apresentadora de televisão chilena.

Apresentadores de televisão do Chile
Naturais de Santiago (Chile)